969 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії 940 км — Павлоград I між станціями Самійлівка (17 км) та Варварівка (3 км).

Розташований в селищі міського типу Юр'ївка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Пасажирське сполучення 
На платформі 969 км зупиняються приміські електропоїзди Лозовського та Синельниківського напрямків.

Примітки

Джерела

Посилання 

Транспорт Юр'ївки
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області
Транспорт Павлоградського району